Světová skupina 2015 představovala nejvyšší úroveň Davis Cupu – elitní šestnáctičlennou skupinu, z níž vzešel celkový vítěz soutěže. Účastníci čtvrtfinále si zajistili setrvání v této skupině pro následující ročník. Týmy, které prohrály v úvodním kole, nastoupily do baráže o udržení pro rok 2016.

Světová skupina 
Obhájcem salátové mísy bylo družstvo Švýcarska, které v úvodním kole bez opor Rogera Federera a Stana Wawrinky prohrálo v úvodním kole s Belgií 2:3 na zápasy.  

Dva nejdéle působící účastníci v soutěži – Spojené státy a Velká Británie, kteří byli jedinými soutěžními družstvy premiérového ročníku 1900, se střetli potřetí za předešlých 37 let a podruhé za sebou v prvním kole.  Britové vyhráli stejně jako ve Světové skupině 2014, tentokrát poměrem 3:2 na zápas. Celková vzájemná bilance po tomto střetnutí vyznívala ve prospěch Spojených států v poměru 11:9. Dvouhra mezi Isnerem a Wardem představovala nejdelší zápas amerického tenisty v Davisově poháru od zavedení tiebreaku v roce 1989. Britové porazili Američany na domácí půdě poprvé od roku 1935.

Čtvrtá dvouhra mezi vítězným Argentincem Mayerem a poraženým Brazilcem Souzou v úvodním kole trvala 6 hodin a 42 minut. Stala se tak nejdelším singlovým utkáním v historii Davisova poháru, když překonala rekord o dvacet minut. Ten držel zápas Johna McEnroea  a Matse Wilandera z roku 1982. Jednalo se také o druhou nejdelší dvouhru v historii tenisu, jež se zařadila za rekordní zápas Isnera a Mahuta ve Wimbledonu 2010.

Velká Británie vyhrála čtvrtfinále poprvé od roku 1981, kdy byla zavedena Světová skupina. Od roku 1998 také premiérově získala tři body bratrská dvojice (Andy a Jamie Murrayovi), když naposledy předtím se to podařilo zimbabwským bratrům Blackovým proti Austrálii. Austrálie ve čtvrtfinále porazila Kazachstán 3:2 na zápasy. Poprvé po 76 letech otočila nepříznivý stav 0:2 a vůbec poprvé v historii nastoupili na dvorec všichni čtyři nominovaní tenisté australského družstva.

Finále 104. ročníku  
Belgie postoupila do finále podruhé v historii a poprvé od roku 1904, kdy podlehla Spojenému království 0:5 na zápasy. Na konci listopadu v něm hostila devítinásobného šampiona Velkou Británii, která se do přímého boje o salátovou mísu naposledy předtím probojovala v roce 1978.

Velká Británie porazila na gentské antuce Belgii 3:1 na zápasy. Poprvé od roku 1936 tak britší tenisté zvedli nad hlavu salátovou mísu pro šampiony soutěže a triumfovali celkově podesáté. Lídr britského družstva Andy Murray se stal třetím tenistou od zavedení světové skupiny v roce 1981, který dokázal vyhrát všem osm dvouher v jediném ročníku Davisova poháru. Navázal tak na Američana Johna McEnroea a Švéda Matse Wilandera.

Světová skupina

Nasazení týmů

Pavouk

První kolo

Německo vs. Francie

Velká Británie vs. Spojené státy americké

Česko vs. Austrálie

Kazachstán vs. Itálie

Argentina vs. Brazílie

Srbsko vs. Chorvatsko

Kanada vs. Japonsko

Belgie vs. Švýcarsko

Čtvrtfinále

Velká Británie vs. Francie

Austrálie vs. Kazachstán

Argentina vs. Srbsko

Belgie vs. Kanada

Semifinále

Velká Británie vs. Austrálie

Belgie vs. Argentina

Finále

Belgie vs. Velká Británie

Vítěz 2015

Reference 

světová skupina